Michał Żebrowski (ur. 1972) – polski aktor
 Michał Żebrowski (?-1676) – polski generał
 Michał Żebrowski (1901-1974) – polski oficer marynarki, komandor podporucznik, dowódca ORP Żbik